Alexai ist die Bezeichnung folgender Objekte:
 Alexai Beach, ein Küstenstreifen im US-Bundesstaat Alaska
 Alexai Cove, eine Bucht im US-Bundesstaat Alaska
 Alexai Creek, ein Fluss im US-Bundesstaat Alaska (Aleutians West)

Siehe auch:
 Alexa